Ръ̀бница (; ; ) е град в Молдова. Административен център на Ръбницки район в непризнатата република Приднестровие. Основан е през 1628 година.

Население 
Към 1 януари 2014 година населението на града е 47 949 души.

Етнически състав 
Според преброяването от 2004 година населението на града е 53 648 души, от тях 49 693 са записани по етнически произход:

Източници 

Градове в Приднестровието